Lucky Luciano (Salvatore Luciana) (1896-1962), un  criminel italo-américain.
 Lucky Luciano, un film biographique de Francesco Rosi sorti en 1974.